Entença (dorp), dorp in de pre-Pyreneeën
Entença (metrostation), een station op lijn 5 van de Metro van Barcelona
Carrer d'Entença, straat in Barcelona
Huis van Entença, oude dynastie van de Kroon van Aragón